Швицер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Швицер, Пиус (род. 1962) — швейцарский конник, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Швицер, Эдуард (1874—1943) — швейцарский лингвист, специалист по классической филологии и сравнительному индоевропейскому языкознанию, профессор.